Раффи́ Испи́рович Хараджаня́н (, , ; род. 27 февраля 1944, Ереван) — латвийский пианист армянского происхождения. Заслуженный артист Латвийской ССР (1982),  (1994), .

Биография 
Родился 27 февраля 1944 года в Ереване. Сын известного дирижёра, заслуженного артиста Армянской ССР Испира Хараджаняна (1908—1997). В 1951—1962 годах учился на фортепианном отделении Ереванской средней специальной музыкальной школы имени П. И. Чайковского.

Окончил с отличием Ленинградскую государственную консерваторию имени H. A. Римского Корсакова (1968, класс Павла Серебрякова), у него же ассистентуру-стажировку (1971). Там же окончил аспирантуру по кафедре истории и теории исполнительского искусства (1973, творческий руководитель — профессор Лев Баренбойм). В 1974 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения, а в 1994 году — доктора искусствоведения.

С 1970 года живёт и работает в Риге. С 1970 года преподаёт в Латвийской государственной консерватории имени Я. Витола, с 2002 года — профессор кафедры специального фортепиано. Участник и председатель жюри международных конкурсов пианистов (Токио, Санкт-Петербург, Волгоград, Новгород, Костомукша, Ереван, Гюмри, Каунас, Клайпеда, Висагинас, Рига, Даугавпилс, Марупе). Среди учеников — победители международных конкурсов пианистов. В том числе: Рейнис Зариньш, Руслан Пережило, Глеб Беляев. Проводит мастер-классы в разных странах. Член Союза композиторов Латвии (с 1975 года.).

Известен выступлениями в составе Рижского фортепианного дуэта Riga piano duo вместе с латышской пианисткой Норой Новик (с 1968 года и до её кончины в 2009 году). Продолжает концертную деятельность с собственными выпускниками, в частности с Рейнисом Зариньшем, Русланом Пережило, Еленой Лихварь, а также профессором Армине Григорян. Участник многих международных фестивалей (в особенности фортепианных дуэтов) и авторских концертов композиторов (Э. Денисов, А. Арутюнян, С. Баласанян, М. Заринь, В. Гаврилин, О. Балакаускас, В. Баркаускас, О. Тактакишвили, Я. Иванов, Р. Кангро, Я .Ряэтс и др.), гастролировал во многих странах мира (Япония, Тайвань, Италия,Швейцария, Германия, Великобритания, РФ...), в том числе в США (2007, 2008, 2010, 2012, 2014). Выступал с дирижёрами К. Кондрашиным, А. Янсонсом, С. Сондецкисом, В. Синайским, В. Зива, Л. Чкнаворяном, Д.Ханджяном и др. В разных странах записал вместе с Норой Новик ряд альбомов, на которых преобладают сочинения современных композиторов — в частности, Валерия Гаврилина, Петериса Васкса, Яана Ряэтса, Раймо Кангро, Эгила Страуме. В июле 2012 года награждён специальным призом Международного фестиваля в Сан-Франциско «за выдающийся художественный вклад Riga Piano Duo в жанре фортепианного дуэта».

Автор книги «Фортепианное творчество Арама Хачатуряна» (Ереван, 1973), многих статей в сборниках по вопросам исполнительства и современного композиторского творчества, этнокультуры, а также композиций и аранжировок для двух фортепиано (некоторые изданы,в частности сборник балетной музыки А.Хачатуряна, "Маленькая соната" Р.Щедрина, "Токката" Я.Иванова, и записаны на CD). Общественный деятель (с 1990 года возглавляет АНКОЛ — Ассоциацию национальных культурных обществ Латвии имени И. Козакевич). Член Национальной комиссии ЮНЕСКО (с 1989 года). Член Совета по вопросам нацменьшинств президента Латвийской Республики (в 2011 году назначен вновь).

Кавалер ордена Трёх звезд (2002) — высшей государственной награды Латвийской Республики. Получил гражданство Латвии «за особые заслуги» (1995).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Latvijas enciklopēdija. 2 sējums (том 2; на лат. яз.). Рига, 2003, с. 715
 Лукьянова Н. В. Фортепианный дуэт Нора Новик и Раффи Хараджанян — Взгляд из Петербурга. Сб. Материалы международной научно-практической конференции. Книга 1, Волгоград, 2008, с. 312—320
 Екимовский В. Записываем ансамбль пианистов (о Н. Новик и Р. Хараджаняне), журнал «Мелодия», 1987, № 3, с. 24—25
 Седьмой Международный конкурс молодых пианистов им. П. А. Серебрякова (буклет). Волгоград, 2010, с. 14—15
 Кисис Н. Мы не были, мы есть! Интервью с Р. Хараджаняном. Газета «Неделя Юрмалы», 08.12.2008
 Лебедева Н. Музыкальный привет Волге. Газета «Вести сегодня», Рига, 25.04.2010
 «Молодой латвийский пианист-победитель престижного британского конкурса», 12.11.2009
 Горбунова М. Бить по клавишам запрещено, интервью с Р. Хараджаняном. Газета «Городские вести», Волгоград, 30.03.2010
 Международный гаврилинский музыкальный фестиваль
 «Вечер с армянским акцентом», (Р. Хараджаняну — 65). Газета «Голос Армении», 14.03.2009
 Шаген Е. Армянская музыка на фестивале в Сан-Франциско (интервью с Р. Хараджаняном). Газета «Голос Армении», 13.09.2007
 «Заключительные аккорды — армянские» (о Втором фестивале фортепианных дуэтов в Сан-Франциско). Газета «Голос Армении», 13.07.2008
 О Третьем фестивале в Сан-Франциско
 О выступлениях в США-2014

Академические музыканты СССР
Академические музыканты Латвии
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории